Montaubert steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Serraval im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Léguillac-de-Cercles im Département Dordogne, Frankreich